Herrarnas slalom i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014 hölls i Roza Chutor alpina center, i närheten av Krasnaja Poljana, Ryssland, den 22 februari 2014. Regerande guldmedaljör från OS 2010 var italienaren Giuliano Razzoli. 

Roza Chutor alpina center ligger i bergskedjan Kaukasus västligaste del, cirka 60 km öster om OS-staden Sotji.

Detta var den sista alpina tävlingen vid spelen. Den genomfördes i två åk. Snabbaste totaltiden vann.

Medaljörer

Resultat
117 tävlande deltog i herrarnas slalom. Tävlingen började med första åket där de 77 främsta i mål kvalificerades till andra åket. Det var ett tufft andra åk där 29 av 77 åkare körde ur. Guldmedaljör blev Mario Matt från Österrike.

DNS = Startade inte
DNF = Kom inte i mål
DSQ = Diskvalificerad

Referenser

Externa länkar 
Sochi2014: Rosa Khutor Alpine Center 
FIS-Ski.com: Kalender över OS i alpin skidåkning 

Alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014